Voici la liste des planètes mineures numérotées de 147001 à 148000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 147001 à 148000

147001-147100

147101-147200

147201-147300

147301-147400

147401-147500

147501-147600

147601-147700

147701-147800

147801-147900

147901-148000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000